Suomela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Suomela (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Iiris Suomela (née en 1994), femme politique finlandaise
 (1888-1962), gymnaste et écrivain finlandais
 (1913-2000), athlète finlandais en triple saut
 (né en 1938), tireur sportif finlandais
 (1917-2016), diplomate et philosophe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois